Стаал — фамилия.

Известные носители 
4 канадских брата-хоккеиста:
 Стаал, Джаред (род. 1990) — нападающий, хоккейный тренер.
 Стаал, Джордан (род. 1988) — нападающий «Каролины Харрикейнз», чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли.
 Стаал, Марк (род. 1987) — защитник «Детройт Ред Уингз». 
 Стаал, Эрик (род. 1984) — нападающий «Баффало Сейбрз», олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли.

См. также 
 Столь
 Стааль (значения)